USS George Washington ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a George Washington. 
  fue adquirido el 12 de octubre de 1798, y sirvió menos de cuatro años. Fue vendido en mayo de 1802.
  fue un buque de línea alemán botado en 1908. fue utilizado como transporte por la US Navy durante la Primera Guerra Mundial. Fue vendido para desguace en 1951. 
  fue un submarino nuclear, líder de su clase, fue el primer submarino norteamericano SSBN, fue dado de alta el 30 de diciembre de 1959, y causó baja el 24 de enero de 1985.
  es el sexto portaaviones de clase Nimitz. Fue dado de alta el 4 de julio de 1992, y permanece en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos